Saro bezeichnet:
 Saro (Kantabrien), eine Gemeinde in Kantabrien, Spanien

Saro ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Heinrich Saro (1827–1891), deutscher Militärmusiker und Komponist
 Ken Saro-Wiwa (1941–1995), nigerianischer Bürgerrechtler und Schriftsteller
 Otto Saro (1818–1888), deutscher Jurist und Politiker
 Ricardo Saro (* 1947), deutscher Maler
 Rosario Saro Vella (* 1952), italienischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof
 Wolfram Eberhard Saro (1925–2004), deutscher Bildhauer und Maler

Saro oder SARO ist die Abkürzung für:
 Saunders-Roe, ein britisches Luftfahrt-Unternehmen
 eine Ausführung des Waffensystems Roland (Rakete)#SARO

Siehe auch:
 Sarow (Begriffsklärung)
 Sarro

Abkürzung